Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Filderstadt du 23 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tracy Austin et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1978
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1978
Tennis en octobre 1978